Premier steht für:

 Kurzform von Premierminister, siehe Ministerpräsident
 DJ Premier (bürgerlich Christopher Martin; * 1966), US-amerikanischer Hip-Hop-DJ und -Produzent
 Premier VD, Gemeinde im Bezirk Orbe, Kanton Waadt, Schweiz
 Premier (Radsportteam), russisches Radsportteam
 Eagle Premier, US-amerikanisches Pkw-Modell von AMC
 Holden Premier, australisches Pkw-Modell

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Premier (Kentucky), im Bell County
 Premier (West Virginia), im McDowell County

Unternehmen:
 Premier Percussion, britischer Hersteller von Schlaginstrumenten
 Premier, deutsche Motorradmarke, siehe Nürnberger Motorradindustrie #Premier
 Premier, Marke des deutschen Automobilherstellers Justus Christian Braun
 Premier Automobiles, indischer Automobilhersteller
 Premier Automotive Group (PAG), ehemalige Organisation innerhalb des Ford-Konzerns
 Premier Cycle Company, britischer Fahrrad-, Motorrad- und Automobilhersteller
 Premier Fahrrad- & Maschinenbau, österreichisch-ungarischer Automobilhersteller
 Premier Group, US-amerikanischer Industriedienstleister
 Premier Motor, britischer Automobil- und Motorradhersteller
 Premier Motors, US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch: